Shorts steht für:

 Shorts, ein Kleidungsstück
 einen britischen Flugzeughersteller, siehe Short Brothers (Flugzeughersteller)
 eine britische Werft, siehe Short Brothers (Werft)
 eine niederländische Musikgruppe, siehe The Shorts
 die Kurzform von Short Subject, des amerikanisch definierten Kurzfilms
 Originaltitel eines Films von Robert Rodriguez aus dem Jahr 2009, siehe Das Geheimnis des Regenbogensteins

Shorts ist der Familienname folgender Personen:

 TJ Shorts (* 1997), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Short